Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Victor Crivoi 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (semifinali)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Ramón Delgado (quarti di finale)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

 Kevin Kim (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2006